Пинчуки́ (; ) — этнографическая группа, коренные жители пинского Полесья, пинские полещуки.

Проживая в труднодоступных районах белорусского и украинского Полесья, сохранили свой говор и этнографические особенности. Наречие пинчуков представляет собою нечто промежуточное между украинским и белорусским языками, но также имеет свои особенности. Например: господство звука «у» (рудный — родной, свуй — свой, зулье — зелье и др.) и звука ю (принюс, дрюбный, юмирати и др.), а также опущение звуков (твэю — твоею, еробей — воробей, ладыко — владыка, озьми — возьми и др.). У пинчуков, занимающих промежуточное положение между украинцами и белорусами, кроме самобытных песен, имеется множество песен украинских и белорусских, подвергшихся некоторому изменению в языковом отношении.

Часть коренного населения Полесья заявляет о себе как о представителях отдельного полесского народа, отрицая свою общепринятую белорусскую или украинскую национальную принадлежность. В 1989 г. в Беларуси было создано общественно-культурное общество «Збудинне», с центром в Пинске, которое отстаивало идею существования восточнославянского полесского народа, отличного от белорусов и украинцев.

Сохранился богатый фольклор пинчуков, в конце XIX века собранный этнографами и изданный в нескольких сборниках.

Примечания

См. также 
 Полещуки
 Турово-Пинское Княжество
 Великое Княжество Литовское
 Шляхта
 Украинцы
 Северное наречие украинского языка
 Украинский язык
 Пинчук
 Пинчуки (Киевская область)
 Белорусы
 Князья Пинские

Литература 
 Булгаковский Д. Г. Пинчуки, этнографический сборник. — , 1890.
 Белорусское Полесье. Сборник этнографических материалов, собранных М. Довнаром-Запольским. — Вып. I. Песни пинчуков. — , 1895.
 Список шляхты Пинского повета
 Гербовник белорусской шляхты

Ссылки 

Восточные славяне
Субэтносы украинцев
Народы Белоруссии